Die Brasil Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Februar 2007 in Costa do Sauípe stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Marseille die Open 13 sowie in San José die SAP Open gespielt. Diese zählten genau wie die Brasil Open zur Kategorie International Series.

Vorjahressieger im Einzel war der Chilene Nicolás Massú, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Die Nummer 1 der Setzliste Juan Carlos Ferrero spielte sich mit nur einem Satzverlust ins Finale, wo sie auf Guillermo Cañas traf. Cañas war dank einer Wildcard zum Turnier angetreten und hatte im gesamten Turnierverlauf inklusive Finale keinen Satz verloren. Nach über drei Jahren Pause gewann er den einzigen Titel der Saison, der gleichzeitig den siebten und letzten Titel bedeutete.
Die Vorjahressieger im Doppel, Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner, konnten als Setzlistenerste den Titel verteidigen. Sie setzten sich im Finale gegen die Spanier Albert Montañés und Rubén Ramírez Hidalgo durch, die zum Auftakt die Vorjahresfinalisten Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski (Nr. 2 der Setzliste) geschlagen hatten. Für die Tschechen war es der dritte gemeinsame Titel. Dlouhý gewann seinen ersten Titel, während Vízner den 13. Titel der Karriere gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 431.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 456.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Costa do Sauípe